Натуральне число 395
 395 рік до нашої ери
 395 рік нашої ери